Rosenbach heißen folgende geographische Objekte:
 Rosenbach (Oberlausitz), Gemeinde im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Rosenbach/Vogtland, Gemeinde im Vogtlandkreis, Sachsen
 Różana (Stoszowice), deutsch: Rosenbach, ein Dorf in der  Gmina Stoszowice (Peterwitz) im polnischen Powiat Ząbkowicki

Gemeindeteile:
 Rosenbach (Hainstadt), Weiler des Breuberger Ortsteils Hainstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Rosenbach (Flachslanden), Ortsteil von Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Rosenbach (Neunkirchen am Brand), Ortsteil von Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern
 Rosenbach (Gemeinde Sankt Jakob), Ortsteil von Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Gewässer:
 Rosenbach (Buchenbach), Zufluss des Buchenbachs nach Oppelsbohm, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rosenbach (Drau), rechter Zufluss der Drau bei Feistritz, Markt Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Rosenbach (Engtalbach), rechter Zufluss des Engtalbachs (zum Nesselbach, zum dort noch Felsbach genannten Auerbach)  bei Rosenkopf, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Rosenbach (Gilsbach), linker Oberlauf des Gilsbachs (zur Heller) bis in Gilsbach, Gemeinde Burbach, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rosenbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs in Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rosenbach (Krummbach), rechter Zufluss des Krummbachs oder Krumbachs (zur Ablach) in Krumbach, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rosenbach (Lauslingbach), linker Zufluss des Lauslingbachs (zum Granitzenbach) in Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark
 Rosenbach (Lorenzer Bach), linker Zufluss des Lorenzer Bachs (zur Mur) vor Sankt Georgen ob Murau, Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Rosenbach (Raab), rechter Zufluss der Raab in der Raabklamm bei Altenhof, Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Rosenbach (Ringgenbach), linker Zufluss des Ringgenbachs in Ringgenbach, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rosenbach (Rütibach), linker Zufluss des Rütibachs (zum Sarnersee) bei Bünten, Gemeinde Giswil, Kanton Obwalden
 Rosenbach (Saßbach), rechter Zufluss des Saßbachs (zur Mur) in Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rosenbach (Spree), tschechisch Rožanský potok, Zufluss der Spree zwischen Neusorge und Nieder-Sohland, Gemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Rosenbach (Vils), rechter Zufluss der Vils bei Altmannshof, Gemeinde Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Rosenbach zur Weißen Elster – drei Zuflüsse der Weißen Elster im Stadtgebiet von Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen; flussabwärts:
 Rosenbach (Weiße Elster), linker Zufluss bei Straßberg
 Oberer Rosenbach, linker Zufluss bei Reißig
 Unterer Rosenbach, linker Zufluss bei Reißig
 Rosenbach (Wien), Zufluss der Wien in Wien
 Rosenbach (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz in Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Rosenbach (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach in Schwarzenstein, Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Rosenbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge am Südharz in Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Rosenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Rosenbach (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie von Rosenbach

 Abraham Simon Wolf Rosenbach (1876–1952), amerikanischer Antiquar und Manuskripthändler
 Anton Julius Friedrich Rosenbach, siehe Friedrich Julius Rosenbach
 Franz Rosenbach (1927–2012), deutscher Holocaust-Überlebender, Funktionär in Sinti- und Romaverbänden
 Friedrich Julius Rosenbach (1842–1923), deutscher Mediziner
 Frommhold Nikolai von Rosenbach (1836–1901), russischer Offizier
 Gabriel Rosenbach (* 1996), deutscher Jazzmusiker
 Jillian Rosenbach (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Jillian Bach

 Julius Friedrich Rosenbach, siehe Friedrich Julius Rosenbach
 Marcel Rosenbach (* 1972), deutscher Journalist und Autor
 Otto Rosenbach (1914–1994), deutscher Geophysiker
 Ottomar Rosenbach (1851–1907), deutscher Mediziner
 Ulrike Rosenbach (* 1943), deutsche Künstlerin
 Wiprecht von Rosenbach (1549–1607), von 1601 bis 1607 Großprior von Deutschland des Johanniterordens und Reichsfürst von Heitersheim
 Zacharias Rosenbach (1595–1638), deutscher Mediziner, Philologe und Bibelforscher

Siehe auch:
 Rosentalbach
 Rossenbach
 Rosenbach Museum & Library
 Rosenbachsattel